Сесартис — топоним в Литве:

 Сесартис — река в центральной части Литвы, бассейн Вилии.
 Сесартис — озеро в Молетском районе.
 Сесартис — село в Молетском районе.
 Сесартис — село в Укмергском районе.